Kintarō (金太郎) es un nombre de pila japonés. Significa "niño de oro". Varios personajes ficticios e históricos han tenido este nombre :

 Kintarō, niño semilegendario del folclore japonés, muy posiblemente quien históricamente fue Sakata no Kintoki, samurái del período Heian;
 Las muñecas Kintarō representan el niño Kintarō. En Japón, durante la fiesta anual de los niños varones (otra fecha señalada existe para las niñas), se les ofrecen a los niños varones estas muñecas para inspirarles el valor del niño legendario;
 El Kintarō-ame es un caramelo japonés en forma de cilindro. Cada caramelo se obtiene cortando una rodaja del cilindro, cuya sección, se corte por donde se corte, siempre muestra el rostro del niño Kintaro;
 Kintarō Okamura, botanista japonés;
 Kintarō Hattori, fundador de la marca de relojes Seiko;
 Kintarō, personaje de manga y de anime japonés de la serie Golden Boy;
 Kintarō, personaje de la serie de videojuegos de lucha Mortal Kombat.

Palabras y frases en japonés
Nombres japoneses
Nombres masculinos